Lungs – EP dei Big Black del 1982
Lungs – album dei Florence and the Machine del 2009
Lungs – opere teatrale di Duncan Macmillan del 2011